Trocha hace referencia a varios artículos:

Vehículos 
 Trocha (automoción), separación entre ruedas de un eje (automóviles).
 Trocha estándar, distancia entre rieles de un ferrocarril.

Además 
 Trocha (revista), publicación española de historietas ya desaparecida.
 Trocha (camino), espacio de terreno en el monte que está desprovisto de maleza y permite transitar por él. Vereda estrecha que sirve de atajo. Camino abierto en la maleza.
 Trocha (frontera), paso clandestino en una frontera.

Enlaces externos